Филип Филипос Ларс Сакпекидис (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Кальмар».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в клубе «Линдсдаль». В 2011 году перешёл в юношескую команду «Кальмара». В мае 2013 года впервые попал в заявку основной команды на матч чемпионата Швеции с «Гётеборгом», но на поле не вышел. 3 августа состоялся дебют Сакпекидиса в Аллсвенскане. В матче с «Сюрианска» он вышел на замену в конце встречи и на 90-й минуте забил единственный мяч во встрече, благодаря чему принёс своей команде победу. На момент гола ему было 16 лет и 31 день, в результате чего он стал самым юным бомбардиром за всю историю Аллсвенскан.

В 2016 году его настигла череда травм, в результате чего он был вынужден пропустить почти весь сезон. В мае 2018 года перенёс операцию на бедре, восстановившись от которой, в июне 2019 года получил новую травму. Оправившись от травмы, Сакпекидис в сезоне 2020 года пропустил только одну игру своей команды в чемпионате.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные Швеции различных возрастов. 3 сентября 2015 года дебютировал за сборную до 19 лет в товарищеской встрече с Норвегией. Сакпекидис вышел в стартовом составе и на 28-й минуте поразил ворота соперника.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Кальмара» 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Кальмар»